Пика́лов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Пикалов, Андрей Никитович (1924—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Пикалов, Владимир Карпович (1924—2003) — генерал-полковник, организатор и руководитель химических войск, Герой Советского Союза.
 Пикалов, Константин Васильевич (в монашестве архиепископ Варлаам; 1885—1946) — епископ РПЦ, архиепископ Свердловский и Челябинский.
 Пикалов, Серафим Серафимович (род. 1985) — технологический предприниматель, российский пара-сноубордист.

Пикалова 
 Пикалова (Стукалова), Дарья Сергеевна (род. 1994) — российская пловчиха-паралимпийка.
 Пикалова, Марина Геннадьевна (род. 1985) — казахская гандболистка.

См. также 
 Пикалов мост
 Пикалово
 Пекалов